Die DDR-Leichtathletik-Hallenmeisterschaften wurden 1982 zum 19. Mal ausgetragen und fanden vom 13. bis 14. Februar zum siebten Mal in der Senftenberger Sporthalle Aktivist statt, bei denen in 24 Disziplinen (14 Männer/10 Frauen) die Meister ermittelt wurden. Die Veranstaltung war an beiden Tagen mit 1200 Zuschauern ausverkauft.

Bei den Männern und Frauen gelang es jeweils drei Athleten (Mogalle (800 m), Freimuth (Hoch), Weber (Stab), Rübsam (400 m), Riemann (3000 m) und Knabe (60 m Hürden)) ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Für Axel Weber war es der dritte Titel in Folge.

Für den sportlichen Höhepunkt sorgte die 23-jährige Martina Steuk mit der Egalisierung der Hallenweltbestzeit im 800-Meter-Lauf. Für neue DDR-Hallenbestleistungen sorgten Gabriele Riemann im 3000-Meter-Lauf und bereits am 23. bis 24. Januar Anke Vater im Fünfkampf.

Zu zwei Meisterehren kamen in diesem Jahr Marlies Göhr und Thomas Schröder. Mit insgesamt 6 Gold-, 2 Silber- und 3 Bronzemedaillen stellte der SC Turbine Erfurt die erfolgreichste Mannschaft bei den Meisterschaften.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel 
Der Medaillenspiegel umfasst die Medaillengewinner und -gewinnerinnen aller Wettbewerbe.

Literatur

Weblinks 

 Ergebnislisten

1982
Leichtathletikveranstaltung 1982
Leichtathletikwettbewerb in Senftenberg